Saint-Chamant est un toponyme qui peut désigner :

 Saint-Chamant (Cantal), commune française du département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Saint-Chamant (Corrèze), commune française  du département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France